Abergement-la-Ronce, Jura
Abergement-le-Grand,  Jura
Abergement-le-Petit,  Jura
Abergement-lès-Thésy,  Jura

Le Grand-Abergement, Ain
Le Petit-Abergement, Ain
ook:
gemeenten met de naam L'Abergement